Накасонэ — фамилия. Известные носители:
 Накасонэ, Хирофуми (род. 1945) — японский государственный деятель.
 Накасонэ, Ясутака (род. 1982) — японский политик, член Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей.
 Накасонэ, Ясухиро (1918—2019) — японский политический и государственный деятель.

См. также 
 Накасоне, Пол Мики (род. 1963) — генерал армии США, глава Кибернетического командования США, директор Агентства национальной безопасности.